Hydrelia sachalinensis är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1925. Hydrelia sachalinensis ingår i släktet Hydrelia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
sachalinensis